Kazuki Sato puede referirse a varias personas:

 Kazuki Sato (futbolista nacido en 1974) (n. 1974), futbolista japonés; o
 Kazuki Sato (futbolista nacido en 1993) (n. 1993), futbolista japonés.